

Wydarzenia 

 Arystofanes – najwybitniejszy twórca komedii staroattyckiej, wystawił sztukę Ptaki  na Dionizjach